|-
| 94201 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94202 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94203 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94204 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94205 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94206 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94207 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94208 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94209 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94210 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94211 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94212 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94213 - || || 23 de gener, 2001 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 94214 - || || 18 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94215 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94216 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94217 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94218 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94219 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94220 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94221 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94222 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94223 - || || 17 de gener, 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| 94224 - || || 19 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94225 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94226 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94227 - || || 26 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94228 - || || 31 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 94229 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94230 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94231 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94232 - || || 30 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94233 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94234 - || || 31 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94235 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94236 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94237 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94238 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94239 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94240 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94241 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94242 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94243 - || || 3 de febrer, 2001 || Piera || J. Guarro
|-
| 94244 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94245 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94246 - || || 1 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94247 - || || 2 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94248 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94249 - || || 1 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94250 - || || 1 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94251 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94252 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94253 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94254 - || || 2 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94255 - || || 2 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94256 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94257 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94258 - || || 14 de febrer, 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 94259 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94260 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94261 - || || 13 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94262 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94263 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94264 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94265 - || || 15 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94266 - || 2001 DO || 16 de febrer, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 94267 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94268 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94269 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94270 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94271 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94272 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94273 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94274 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94275 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94276 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94277 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94278 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94279 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94280 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94281 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94282 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94283 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94284 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94285 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94286 - || || 17 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94287 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94288 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94289 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94290 - || || 20 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94291 - || || 28 de febrer, 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 94292 - || || 18 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94293 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94294 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94295 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94296 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94297 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94298 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94299 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94300 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4